Иван Васильевич Воейков
 Воейков, Иван Васильевич Большой (ум. 1580) — русский воевода.
 Воейков, Иван Васильевич Меньшой (ум. 1606) — русский государственный и военный деятель.